Тиун:
 Тиун — управленческая должность в Древнерусском государстве.
 Тиун, Тиуне (Thioune) — фамилия. Известные носители:
  (род. 1984) — сенегальский футболист.
  (род. 1993) — сенегальский футболист.
 Тиуне, Даниэль (род. 1974) — немецкий футболист; тренер.

 Тьюн, Джон (; род. 1961) — американский политик.

См. также